Odessus ist:
 die historische lateinische Bezeichnung der bulgarischen Stadt Warna
 der Name eines römisch-katholischen Titularerzbistums, siehe Titularerzbistum Odessus